Sir Andrew Searle Hart (14 de marzo de 1811 – 13 de abril de 1890) fue un matemático angloirlandés, vicerrector del Trinity College de Dublín y autor de tratados de sobre hidrostática y mecánica, así como de artículos de investigación sobre líneas geodésicas.

Semblanza 
Era el hijo menor del reverendo George Vaughan Hart de Glenalla, Condado de Donegal, y de Maria Murray, hija del reverendo John Hume, decano de Derry. Nació en Limerick en 1811. 

Al ingresar en el Trinity College de Dublín en 1828, se convirtió en compañero de clase y amigo íntimo de Isaac Butt, con quien siempre mantuvo una cálida amistad, aunque difirieron en política. Hart se graduó en 1833, obtuvo su maestría en 1839; completado con un bachiller y un doctorado en leyes en 1840. Fue elegido miembro del Trinity College de Dublín en 1835,  miembro principal en 1858, y  vicerrector en 1876. 

Se interesó activamente en los asuntos de la Iglesia de Irlanda, y durante muchos años fue miembro del sínodo general y del cuerpo representativo de la iglesia. Obtuvo gran reputación como matemático y publicó útiles tratados sobre hidrostática y mecánica. Entre 1849 y 1861 contribuyó con valiosos artículos al Cambridge and Dublin Mathematical Journal, a las Actas de la Academia Irlandesa y al Quarterly Journal of Mathematics, principalmente sobre el tema de las líneas geodésicas y las curvas. En 1886 fue nombrado caballero en el Castillo de Dublín por el lord teniente, Lord Carnarvon, "en reconocimiento a su rango académico y sus logros".  

Murió repentinamente en la casa de su cuñado, George Vaughan Hart, de Kilderry, Condado de Donegal, en 1890.

Familia 
Hart se casó en 1840 con Frances, hija de Sir Henry McDougall, de Dublín; fallecida en 1876. Dos hijos, George Vaughan Hart (1841-1912), abogado, y Henry Chichester Hart (1847-1908), botánico y explorador, de la Casa Carrablagh, Donegal, le sobrevivieron.

Ascendencia 
Era descendiente de Henry Hart, que llegó a Irlanda con el ejército de la reina Isabel I de Inglaterra.￼￼ Otro pariente, Sir Eustace Hart, se casó con Lady Mary de Vere, hija de John de Vere, 16 conde de Oxford y hermana del 17 conde de Oxford,  escritor propuesto como autor alternativo de las obras de William Shakespeare. 

Su madre, Maria Murray Hume, era de la misma familia que el filósofo David Hume. Por su parte, James Deacon Hume, economista y funcionario del siglo XVIII cesado de su cargo, era primo de Sir Andrew. En el lado de Murray, Hart era descendiente directo de los Murray de Cockpool y de Sir William Murray, quien se casó con Isabel Randolph, una hermana de Thomas Randolph,  Conde de Moray y una sobrina de Roberto I de Escocia.

Publicaciones 
 An Elementary Treatise on Mechanics, 1844; 2nd edit. 1847.
 An Elementary Treatise on Hydrostatics and Hydrodynamics, 1846; another edit. 1850.

Referencias

Bibliografía
 

Matemáticos de Irlanda
Alumnado del Trinity College (Dublín)